Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2014 — это 11 чемпионат Европы по гандболу среди мужчин, который проводился в Дании с 12 по 26 января 2014 года.

Турнир является отборочным к чемпионату мира 2015. Три лучшие команды попадают прямо на чемпионат (кроме Испании, уже квалифицированной туда как действующий чемпион мира). Остальные двенадцать, уже после соревнований, сыграют стыковые матчи с не попавшими на европейский чемпионат командами.

Места проведения

Квалификация

Квалифицированные команды 

 1 Жирный шрифт указывает чемпиона этого года. Курсив указывает хозяина чемпионата.

Составы

Посев 
Жеребьевка состоялась 21 июня 2013 года Хернинге в 18:00 по местному времени. Распределение команд по корзинам было объявлено 18 июня 2013 года.

Судьи 
Список арбитров, отобранных для работы на чемпионате Европы-2014.

Групповая стадия 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Стадия плей-офф

Таблица

Полуфиналы

Матч за пятое место

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры

Итоговое положение команд

Символическая сборная

Индивидуальные призы 
 Самый ценный игрок (MVP) —  Никола Карабатич
 Лучший бомбардир —  Хоан Каньельяс
 Лучший игрок оборонительного плана —  Тобиас Карлссон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  

Чемпионаты Европы по гандболу
Январь 2014 года
2014 год в гандболе
Спорт в Дании в 2014 году
Чемпионаты Европы в Дании
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Дании